Showbiz er et andet ord for show business.

Showbiz kan også referere til:

Musik
 Showbiz (album), album fra 1999 af bandet Muse
 Showbiz (Cud album), 1994
 Showbiz and A.G., en amerikansk hip hop duo
 Grant Showbiz, en britisk pladeproducer
 "Showbiz (The Battle)", en single fra 2004 af M. Pokora
 "Showbiz", en sang af Helen Reddy fr albummet Free and Easy fra 1974
 Showbiz (musical) en juke box musical fra 2007 af den tyske instruktør og forfatter

Andre opslag 
 ArcSoft ShowBiz, en videoeditor fra Windows operating system
 Showbiz (film), en hindi-film instrueret af Raju Khan
 ShowBiz Pizza Place, en amerikansk restaurantkæde, der var populær i 1980'erne